Les Verrières kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Verrières-de-Joux, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Schweiz 

 Les Verrières, ort och kommun, Neuchâtel,